Плава́ — река в России, протекает по Тульской области. Устье реки находится в 90 км от устья Упы по левому берегу. Длина реки составляет 89 км, площадь водосборного бассейна — 1880 км².

География 
Берёт начало между деревнями Полибино и Озёрские Выселки Тёпло-Огарёвского района и впадает в Упу у посёлка Крапивна. На протяжении 60 км, начиная от места впадения в неё притока Плавицы пригодна для сплава на байдарках и каяках. На реке расположен город Плавск.

Притоки (км от устья) 

 7,7 км: река Казарка (лв)
 11 км: река Холохольня (лв)
 13 км: река Малынь (лв)
 40 км: река Локна (лв)
 42 км: река Мармыжка (пр)
 54 км: река Сорочка (пр)
 59 км: река Плавица (лв)

История 
Река Плава (старинное название также Плова) вместе с другим левым притоком Упы — рекой Солова неоднократно упоминаются в описаниях составленной в Разрядном приказе «Книги Большому Чертежу» первой половины XVII века (протограф 1627 года). Обе реки вытекают из обширного историко-географического региона — Куликова поля, пересекаемого с севера на юг Муравским шляхом.

А ниже Тулы верст с 30 и больши пала в Упу река Солова.
А ниже Соловы верст с 6 и больши пала в Упу река Плова; а река Солова и река Плова вытекли с верху реки Мечи ис Куликова поля от Муравского шляху.

Экологическая обстановка 
В декабре 2011 года в реку произошла утечка барды из хранилищ Плавского спиртзавода, вызвавшая массовую гибель рыбы.

Достопримечательности 
На левом берегу Плавы, на северо-западной окраине Плавска, расположен действующий геологический памятник природы регионального значения — обнажение «Белая гора».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Упа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100312110000019359.

Примечания

Ссылки 
 На байдарке по реке Плава. Май 2020. Серия 1 // Тульские байдарки - Алюминиевая кружка. 28 мая 2020.
 Сплав по река Плава. Май 2020. Серия 2 // Тульские байдарки - Алюминиевая кружка. 29 мая 2020.
 Река Плава. Серия 3 // Тульские байдарки - Алюминиевая кружка. 29 мая 2020.
 Весенний сплав по реке Плава. Серия 4 // Тульские байдарки - Алюминиевая кружка. 31 мая 2020.

Притоки Упы
Реки Тульской области